Ханты-Мансийская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Образована решением Священного Синода Русской православной церкви 25 декабря 2014 года.

Главой митрополии назначен правящий архиерей Ханты-Мансийской епархии.

Митрополиты 
 Павел (Фокин) (с 25 декабря 2014 года)

Состав митрополии 
Митрополия включает в себя две епархии:

Ханты-Мансийская епархия 
Территория: районы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (кроме территорий, отошедших к Югорской епархии).

Правящий архиерей — митрополит Павел (Фокин) (с 12 июня 2011 года)

Югорская епархия 
Территория: Белоярского, Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского муниципальных районов, городов окружного значения Югорск, Нягань, Урай Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Временно управляющий — епископ митрополит Павел (Фокин) (с 16 марта 2023 года)

Примечания

Ссылки 
 Ханты-Мансийская митрополия на сайте Патриархия.ru

 
Митрополии Русской православной церкви
Появились в 2014 году в России